A 2002. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 500 méteres versenyszámát február 13-án és 14-én rendezték. Az aranyérmet a kanadai Catriona Le May Doan nyerte meg. A Magyarországot képviselő Egyed Krisztina a 27. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Egyfutamos versenyben

A versenyen kétszer dőlt meg az olimpiai rekord:

Kétfutamos versenyben
Először jegyezték fel a két futam összesített eredményét olimpiai rekordként. Az első rekord még négyszer dőlt meg a verseny során.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Források 

N00500